Распа́д — разрушение целой системы с появлением новых, меньших или более простых.

Физика 
 Радиоактивный распад — спонтанное изменение состава (заряда , массового числа ) или внутреннего строения нестабильных атомных ядер путём испускания элементарных частиц, гамма-квантов и/или ядерных фрагментов.
 альфа-распад — вид радиоактивного распада ядра, в результате которого происходит испускание дважды магического ядра гелия 4He — альфа-частицы.
 бета-распад — тип радиоактивного распада, обусловленный слабым взаимодействием и изменяющий заряд ядра на единицу, без изменения массового числа.
 Позитронный распад — тип бета-распада, также иногда называемый «бета-плюс-распад» (β+-распад), «эмиссия позитронов» или «позитронная эмиссия».
 Распад протона — гипотетическая форма радиоактивного распада, в результате которой протон распадается на более лёгкие субатомные частицы, например (нейтральный) пион и позитрон.

В политике и истории 
См. :Категория: Распады государств

Кино 
 «Распад» — советский художественный фильм об аварии на ЧАЭС (1990).